Kristóf Katalin (1956) színművész
 Kristóf Katalin (1975) énekesnő